

Wydarzenia 

 rozpoczęto budowę Partenonu w Atenach
 Sofokles - największy tragik starożytnej Grecji, wystawia Ajasa (data sporna lub przybliżona)